Аполлон арктический (аполлон Аммосова) () — дневная бабочка семейства Парусники (Papilionidae). Изначально был описан как подвид Parnassius simo, позднее выделен в самостоятельный вид.

Описание 
Длина переднего крыла 16-25 мм. Размах крыльев самцов: 35 — 40 мм, самок — 38 — 42 мм. Крылья самцов белого цвета. На передних крыльях вблизи переднего края обычно имеются три узких чёрных пятна. На задних крыльях, кроме чёрного поля у анального края, имеются по два мелких чёрных постдискальных пятна, лишенных красного центра. Самки отличаются от самцов покровом белых чешуек, из-за чего крылья кажутся сероватыми, а также сильно расширенным и размытым темным рисунком. На задних крыльях бабочек имеются 2-4 черных постдискальных пятна, в которых могут также присутствовать группы буро-красных чешуек.

Ареал 
Эндемик гор Яно-Колымского водораздела, встречается локально на хребтах Сунтар-Хаята, Верхоянском и Момском. Имеются сведения о находке одной особи в Магаданской области..

Места обитания 
Мелкощебнистые осыпи чёрного сланца на склонах южной экспозиции и высотах 1300—1800 м над уровнем моря, с крайне бедной растительностью.

Биология 
Лёт бабочек с начала июня до второй декады июля, они посещают для нектарного питания цветки якутской городковии (Gorodkovia jacutica). Гусеницы кормятся листьями хохлатки Городкова (Corydalis gorodkovii). Самки откладывают яйца поодиночке и небольшими группами на камни возле растений. Гусеница окукливается в свитым ею плотном коконе. Он зимует, и бабочка выводится на следующий год, а некоторые особи — через год, пройдя две зимовки.

Примечания 

Аполлоны (бабочки)
Эндемики России
Животные, описанные в 1968 году
Аммосов
Таксоны насекомых, названные в честь людей